Magyar Nemzeti Tanács, az őszirózsás forradalom törvényhozó szerve;
 Magyar Nemzeti Tanács, a vajdasági magyarság országos kisebbségi önkormányzata;
 Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az erdélyi magyarság Tőkés László-vezette szervezete, amely az erdélyi magyar autonómia kiépítését szorgalmazza;
 Pozsonyi Magyar Nemzeti Tanács, melyen 1938-ban a magyarok kimondták a Csehszlovákiától való elszakadást